Ekali – ex comunità della Grecia nella periferia dell'Attica
Ekali – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro